Крип, Повзучість матеріалів - повільна, яка відбувається з плином часу деформація твердого тіла під впливом постійного навантаження або механічної напруги. Повзучості в тій чи іншій мірі піддаються всі тверді тіла - як кристалічні, так і аморфні.
 Крип (фільм) - гостросюжетний фільм жахів 2004 року режисера Крістофера Сміта.
 Creep - перший сингл англійської рок-групи Radiohead з однойменної піснею, випущений в 1992 лейблом Parlophone.
 Creep_ (песня_TLC) - пісня американської жіночої хіп-хоп і ритм-н-блюзової групи TLC.